Příjmení Drvota nosí více různých osobností:

 Aleš Drvota (1954–1987) – český zpěvák a perkusionista, propagátor reggae, frontman kapely Babalet, první český rastaman
 Jiří Drvota (1922–2007) – československý basketbalista a olympionik
 Václav Drvota (1955–1982) – český ornitolog a ochránce přírody

ženy
 Irena Veverková (rozená Drvotová; * 1957) – kladenská archivářka, historička a publicistka

jiné
 Drvotova stezka – naučná stezka u Kamenných Žehrovic pojmenovaná podle Václava Drvoty